USB-modem kan syfta på:

 USB-modem – ansluten till en Universal Serial Bus på en dator eller annan utrustning, kopplas via det analoga publika telefonnätet, se modem
 3G-modem– ansluten till en Universal Serial Bus på en dator eller annan utrustning, kopplas via mobiltelefonnätverk